Bamingui steht für:

 Bamingui (Fluss), einen Fluss in der Zentralafrikanischen Republik
 Bamingui (Stadt), eine Stadt in der Zentralafrikanischen Republik